Botànica: planta i fruita. Vegeu actinídia i kiwi, respectivament
 Ornitologia: ocell no volador de Nova Zelanda. Vegeu kiwi
 Onomàstica: Kiwi és el malnom dels neozelandesos